Гонка 500 миль Индианаполиса 1958 прошла в пятницу, 30 мая, 1958 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также четвёртым этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона .

Гонка 

|}

Быстрейший лидирующий круг: Тони Беттенхаузен 1:02,370
Хуан Мануэль Фанхио, пятикратный чемпион мира, собирался стартовать в гонке, но, успешно пройдя тест новичка Индианаполиса, отказался стартовать из-за недостаточной конкурентоспособности автомобиля

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

500 миль Индианаполиса
1958 год в Индиане
События 30 мая
Май 1958 года